Renato II di Lorena (1451-1508) – conte di Vaudémont dal 1470, duca di Lorena dal 1473 e duca di Bar dal 1480. 
 Renato II di Rohan (1550 – 1586) – condottiero bretone, principe di Léon e visconte di Ploërmel